Rivière kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Marie Rivière
 Marie Auguste Rivière

Robotskapade auktorsförkortningar